Blåstrømpe har flere betydninger:

 Blåstrømpe - en veluddannet, intellektuel kvinde fra 1700-tallet, især i England.
 Blåstrømpe (tidsskrift) - et japansk feministisk tidsskrift fra 1910'erne.